Черноскулов — фамилия.

Известные носители:

 Черноскулов, Альсим Леонидович (род. 1983) — российский самбист
 Черноскулов, Анатолий Андреевич (1940—2012) — настоящее имя писателя Анатолия Андреевича Азовского